Kuang-čou R&F () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí v Kuang-čou neboli Kantonu. Založen byl v roce 1986 pod názvem Šen-jang Ginde ve městě Šen-jang na severu země. V roce 2007 proběhlo stěhování do města Čchang-ša na jihu země. V únoru 2011 proběhlo další stěhování, tentokráte do jižnějšího města Šen-čen. Poslední stěhování proběhlo v červnu téhož roku a to do nedalekého Kantonu, jenž je centrem celé oblasti. Svůj současný název nese od roku 2011.

Klubové barvy jsou modrá a bílá. Od sezóny 2012 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži. Klub má mj. vlastní rezervní tým, který od roku 2016 působí v hongkongské nejvyšší fotbalové soutěži pod názvem R&F (Hongkong).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Jüe-siou-šan s kapacitou 18 000 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Kuang-čou R&F ()

Historické názvy 

 1986 – Šen-jang Ginde (Šen-jang Ginde cu-čchiou ťü-le-pu)
 1994 – Šen-jang Liou-jao (Šen-jang Liou-jao cu-čchiou ťü-le-pu)
 1995 – Šen-jang Chua-jang (Šen-jang Chua-jang cu-čchiou ťü-le-pu)
 1996 – Šen-jang Chaj-š' (Šen-jang Chaj-š' cu-čchiou ťü-le-pu)
 2001 – Šen-jang Ginde (Šen-jang Ginde cu-čchiou ťü-le-pu)
 2007 – Čchang-ša Ginde (Čchang-ša Ginde cu-čchiou ťü-le-pu)
 2011 – Šen-čen Phoenix (Šen-čen Phoenix cu-čchiou ťü-le-pu)
 2011 – Kuang-čou R&F (Kuang-čou R&F cu-čchiou ťü-le-pu)

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1987: Chinese Yi League
 1988: Chinese Jia-A League
 1989–1991: Chinese Jia-B League
 1992: Chinese Jia-A League
 1993: Chinese Jia-B League
 1994: Chinese Jia-A League
 1995–1997: Chinese Jia-B League
 1998–2003: Chinese Jia-A League
 2004–2010: Chinese Super League
 2011: China League One
 2012– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1987: Druhou nejvyšší soutěž v této sezóně vyhrál rezervní tým Liao-ningu, který ovšem nemohl kvůli svazovým pravidlům postoupit do nejvyšší soutěže. Místo něj bylo místo v nejvyšší soutěži vybráno právě pro mužstvo Šen-jangu, které ale obsadilo pouze čtvrté místo v lize I (Yi League).

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky  

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1986
Sport v Šen-jangu
Sport v Kantonu
Čchang-ša
Šen-čen